Storie del pappagallo (Tūti-nāma) – raccolta di racconti persiana del XIV secolo
 Storie del pappagallo (Śukasaptati) – raccolta di racconti indiana del XII secolo
 Il teorema del pappagallo – romanzo di Denis Guedj del 1998